, ou cinq-mille francs fait référence à plusieurs billets de banque émis avec cette valeur :

Numismatique

Franc français

 Billet de 5 000 francs rouge (1846)
 Billet de 5 000 francs Flameng (1918)
 Billet de 5 000 francs Victoire (1934)
 Billet de 5 000 francs Union française (1942)
 Billet de 5 000 francs Terre et Mer (1949)
 Billet de 5 000 francs Henri IV (1957)

Franc pacifique

 Billet de 5 000 francs pacifique